Фили́пп Емелья́нович Кози́цкий (23 октября 1893, с. Летичевка (ныне Черкасской области Украины) — 27 апреля 1960, Киев) — советский украинский композитор, музыковед, Заслуженный деятель искусств УССР (1943). Заведующий кафедрой истории музыки Киевской консерватории, профессор.

Биография 
В 1917 году окончил Киевскую духовную академию. Учился у Б. Л. Яворского и Р. М. Глиэра.

С 1918 по 1924 год работал в Киевском музыкально-драматическом институте. С 1925 по 1935 год работал в Харьковском музыкально-драматическом институте.

С 1927 года — главный редактор украинского музыкального журнала «Музика».

Похоронен на Байковом кладбище.

Произведения

Оперы 
 «Неизвестные солдаты» (1934)
 вторая редакция — «Жан Жиранден» (1937)
 «За Родину» (1943)

Кантаты 
 «Памяти большевика» (1951) — для хора а капелла
 «Здравствуй, весна» (1952) — для детского хора

Произведения для симфонического оркестра 
 сюита «Козак Голота» (1925)
 поэма «Дочь партизана» (1938)

Произведения для хора 
 «Десять школьных хоров» (1921)
 «Восемь прелюдий песен» (1924)
 диптих «Странный флот» (1925)
 «Восемь украинских народных новелл» (1936)

Романсы 
 «Песня про Якира» на слова Владимира Сосюры.

Музыка к спектаклям 
 «Король забавляется» Виктора Гюго (1927)
 «Плацдарм» Мирослава Ирчана (1932)

Музыка к кинофильмам 
 «Стожары» (1939)
 «Кубанцы» (1939)

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (30 июня 1951)

Литература 
 Гордийчук М. П. О. Козицький. — Киев, 1959.
 Художники Украины: Энциклопедический справочник. / Составители: М. Г. Лабинский, В. С. Мурза. Под ред. А. В. Кудрицкого. — К.: «Украинская энциклопедия» им. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — С. 306. — ISBN 5-88500-042-5
 Искусство Украины: Биографический справочник. / Составители: А. В. Кудрицкий, М. Г. Лабинский. Под ред. А. В. Кудрицкого. — К.: «Украинская энциклопедия» им. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — С. 306—307. — ISBN 5-88500-071-9

Примечания

Ссылки 
 23 октября 1893 года в селе Летичевка, ныне Монастырищенского района Черкасской области, родился Филипп Емельянович КОЗИЦКИЙ

Похороненные на Байковом кладбище
Музыковеды Украины
Выпускники Киевской духовной академии
Оперные композиторы